Руслан Умалатович Камилов (29 мая 1988 года, Россия) — российский боксёр-любитель. Призёр чемпионатов России (2008, 2009, 2012). По национальности — кумык.

Биография 
Родился в городе Нижневартовск. Выпускник Нижневартовского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета (2011).

Спортивная карьера

Чемпионат России по боксу 2008 года 
Выступал в легчайшей весовой категории (до 57 кг). В полуфинале победил Сергея Игнатьева. В финале проиграл Араику Амбарцумову.

Чемпионат России — 2009 
Выступал в легчайшей весовой категории (до 57 кг). В полуфинале взял верх над Дмитрием Полянским со счётом 11:5. В финале проиграл Сергею Водопьянову.

Чемпионат России — 2010 
Выступал в легчайшей весовой категории (до 57 кг). В четвертьфинале проиграл Вислану Далхаеву со счётом 0:5.

Чемпионат России — 2012 
Выступал в легкой весовой категории (до 60 кг). В полуфинале уступил Дмитрию Полянскому со счётом 8:11.

Чемпионат России — 2014 
Выступал в легкой весовой категории (до 60 кг). В четвертьфинале уступил Габилу Мамедову.

Чемпионат России — 2015 
Выступал в легкой весовой категории (до 60 кг). В четвертьфинале уступил Дмитрию Полянскому.

Чемпионат России — 2016 
Выступал в легкой весовой категории (до 60 кг). В четвертьфинале уступил Габилу Мамедову.

Любительские 
 2008  Серебряный призёр чемпионата России в лёгком весе (до 60 кг).
 2009  Серебряный призёр чемпионата России в лёгком весе (до 60 кг).
 2012  Бронзовый призёр чемпионата России в лёгком весе (до 60 кг).

Звания 
 Мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 2010-х годов
Боксёры России
Выпускники Тюменского государственного нефтегазового университета